Uspenski oder Uspensky (russisch ; weibliche Form Uspenskaja; verschiedene weitere Transkriptionsvarianten) ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Andrejewitsch Uspenski (* 1937), russischer Semiotiker und Slawist
 Eduard Nikolajewitsch Uspenski (1937–2018), russischer Kinderbuchautor
 Fjodor Iwanowitsch Uspenski (1845–1928), russischer Byzantinist
 Gleb Iwanowitsch Uspenski (1843–1902), russischer Schriftsteller
 James Victor Uspensky (1883–1947), in Russland geborener US-amerikanischer Mathematiker (Uspensky ist die in den USA übliche Transliteration)
 Leonid Alexandrowitsch Uspenski (1902–1987), russischer Ikonograph
 Maria Ouspenskaya (1876–1949), russische Schauspielerin
 Nikolai Wassiljewitsch Uspenski (1837–1889), russischer Schriftsteller
 Pjotr Demjanowitsch Uspenski (1878–1947), russischer Esoteriker und Schriftsteller, im Westen bekannt als P. D. Ouspensky
 Sawwa Michailowitsch Uspenski (1920–1996), russischer Zoologe und Arktisforscher
 Wiktor Alexandrowitsch Uspenski (1879–1949), russischer Musikwissenschaftler und Komponist

Siehe auch:
 Uspenski-Kathedrale, Name zahlreicher Kirchenbauten vorwiegend in Russland; siehe Mariä-Himmelfahrt-Kirche
 Uspenskoje (Begriffsklärungsseite)